Калатрава () — власна назва.

Особи 
 Сантьяго Калатрава
 Хосе Марія Калатрава

Топоніми

Альколеа-де-Калатрава — муніципалітет.
 Аргамасілья-де-Калатрава — муніципалітет.
 Бальєстерос-де-Калатрава — муніципалітет.
 Боланьйос-де-Калатрава — муніципалітет.
 Валенсуела-де-Калатрава — муніципалітет.
 Вільямайор-де-Калатрава — муніципалітет.
 Гранатула-де-Калатрава — муніципалітет.
 Ігера-де-Калатрава — муніципалітет.
 Інохосас-де-Калатрава — муніципалітет.
 Кальсада-де-Калатрава — муніципалітет.
 Каньяда-де-Калатрава — муніципалітет.
 Каракуель-де-Калатрава — муніципалітет.
 Карріон-де-Калатрава — муніципалітет.
 Корраль-де-Калатрава — муніципалітет.
 Лос-Посуелос-де-Калатрава — муніципалітет.
 Мораль-де-Калатрава — муніципалітет.
 Посуело-де-Калатрава — муніципалітет.
 Сан-Лоренсо-де-Калатрава — муніципалітет.
 Сантьяго-де-Калатрава — муніципалітет.
 Торральба-де-Калатрава — муніципалітет.

Інше 
 Калатравський орден
 Каньяда-де-Калатрава (шаховий фестиваль)